Een verkeersweg:
N49 (België)
N49a (België)
N49c (België)
N49d (België)
N49 (Frankrijk)
N49a (Frankrijk)